-02 (ТКБ-0217) «Кипарис» — пистолет-пулемёт.

История 
Пистолет-пулемёт ТКБ-104 (или ТКБ-0104), ставший впоследствии прототипом ТКБ-0217, был разработан в 1972 году по заказу Министерства обороны СССР в рамках ОКР «Букет» на компактный бесшумный ПП конструктором ЦКИБ СОО г. Тулы Н. М. Афанасьевым при участии Д. П. Плешкова и Н. В. Трухачева. За основу была взята компоновочная схема чехословацкого пистолета-пулемёта Scorpion Vz.61 образца 1961 года. Все три участника ОКР не удовлетворили требованиям по кучности, поэтому военные решили просто установить на автоматический пистолет Стечкина глушитель и приняли результат на вооружение как АПБ.

На рубеже 1980-х и 1990-х советская милиция решила обзавестись ПП, и под это была начата ОКР «Кустарник». В результате доработки ТКБ-104 и получился ТКБ-0217.

Наличие в конструкции фрезерованных деталей привело к тому, что стоимость производства ОЦ-02 была заметно выше, чем стоимость ПП-91 «Кедр». Поэтому до начала 1995 года было выпущено лишь несколько сотен ОЦ-02, поступивших на вооружение спецназа МВД РФ (хотя по эксплуатационным и тактико-техническим характеристикам ОЦ-02 был лучше ПП-91).

Конструкция 
Малый пистолет-пулемет «Кипарис» создан под патрон 9×18 мм ПМ по традиционной схеме. Автоматика ОЦ-02 «Кипарис» работает за счёт отдачи свободного затвора.

Ударно-спусковой механизм куркового типа позволяет вести одиночный и автоматический огонь. Выстрел производится с закрытого затвора, что увеличивает точность огня. Предохранитель неавтоматический, выполняет одновременно функцию переводчика режимов огня и находится на левой стороне ствольной коробки над пистолетной рукояткой.

Рукоять взведения затвора находится на правой стороне ствольной коробки.

При включении предохранитель блокирует ударно-спусковой механизм и затвор. Прицельные приспособления открытого типа, состоят из мушки с намушником и регулируемого целика. Стреляные гильзы выбрасываются вверх и назад. Серийно производиться пистолет-пулемет «Кипарис» начал в 1992 году под индексом -0217.

Магазин коробчатый, с расположением патронов в два ряда. Для повышения устойчивости оружия используется складной приклад, который в походном положении складывается поверх ствольной коробки. Первые выпущенные ОЦ-02 комплектовались четырьмя магазинами (одним 10-патронным, двумя 20-патронными и одним 30-патронным).

На оружие может быть установлен глушитель и лазерный целеуказатель ЛЦУ-К (ОЦ-05-02).

Модификации 
 GMC-700 — 9-мм автоматический газовый пистолет (под патрон 9×26 мм), разработанный концерном «Айсберг» в качестве служебного оружия для частных охранных структур и МВД РФ. Комплектовался 20-зарядным магазином. Изготовлен в количестве 30 шт., но на вооружение это оружие не было принято и серийно не выпускалось.

Страны-эксплуатанты 
  — в 1991 году принят на вооружение внутренних войск и органов внутренних дел МВД СССР.
  — на вооружении ФСО, Федеральной таможенной службы, спецназа и вневедомственной охраны Росгвардии, ведомственной охраны, ФГУП «Главный центр специальной связи» и инкассаторов.

Музейные экспонаты 
 один ОЦ-02 является экспонатом Тульского государственного музея оружия

Примечания

Литература 
 9 мм пистолет-пулемет. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ТКБ-0217 ТО — 1991 г.
 9 мм пистолет-пулемет. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ТКБ-0217 ТО1. Приложение. Альбом рисунков — 1991 г.
 Шунков В. Н. Боевое и служебное оружие России. — Москва ЭКСМО, 2012. — ISBN 978-5-699-53557-6

Ссылки 
 М. Р. Попенкер. Пистолет-пулемёт Кипарис ОЦ-02 (Россия)  / сайт «Современное стрелковое оружие мира»
 Описание на сайте производителя 
 Стрелковое оружие России

Пистолеты-пулемёты СССР
Пистолеты-пулемёты России
Продукция Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия
Оружие под патрон 9 × 18 мм ПМ
Появились в 1972 году в СССР